Hullin ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre Augustin Hullin (1758–1841), französischer General
 Werner Hullin (1933–2008), deutscher Fluchthelfer und Autor